Droga krajowa B310 – droga krajowa w północnej Austrii
 Droga krajowa B310 – niemiecka droga krajowa przebiegająca od skrzyżowania z drogą B308 w Oberjoch do skrzyżowania z drogą B16 w Füssen w południowej Bawarii